Příjmení irského původu Lynch nosí více osobností:

 Andrea Lynchová (* 1952) – britská atletka, sprinterka
 Andrew Lynch (* 19??) – americký zpěvák, hudebník a producent
 David Lynch (* 1946) – americký filmový scenárista, režisér, producent, malíř, hudebník, skladatel, otec Jennifer Lynch
 Evanna Lynchová (* 1991) – irská herečka
 Jack Lynch (1917–1999) – irský politik
 Jane Lynch (* 1960) – americká komička, herečka a zpěvačka
 John Lynch – britský herec ze Severního Irska, bratr Suzan
 Jennifer Lynchová (* 1968) – americká režisérka, scenáristka a producentka, dcera Davida Lynche
 Kelly Lynch (* 1959) – americká herečka
 Kevin Lynch (1918–1984) – americký architekt a teoretik
 Loretta Lynchová (* 1959) – americká politička
 Ray Lynch (* 1943) – americký loutnista a kytarista
 Richard Lynch – více osob
 Ross Lynch (* 1995) – americký herec, zpěvák, instrumentalista a tanečník
 Scott Lynch (* 1978) – americký spisovatel
 Shane Lynch (* 1976) – irský zpěvák
 Stephen Lynch (* 1971) – americký zpěvák a herec
 Suzan Lynchová – britská herečka ze Severního Irska, sestra Johna

související články
 Lynch

Externí odkazy